Малоенисейский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Малоенисейское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2900 человек, в том числе 1375 мужчин и 1525 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Малоенисейское,
 посёлок Семеновод.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края